Coppa Bernocchi 2016 var den 98. udgave af cykelløbet Coppa Bernocchi. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 14. september 2016. Løbet blev vundet af Giacomo Nizzolo, der stillede op for Italiens landshold.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Chris Anker Sørensen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

 

Coppa Bernocchi
UCI Europe Tour 2016